Lorenzana (Pisa), een gemeente in de Italiaanse provincie Pisa
Lorenzana (Lugo), een gemeente in de Spaanse provincie Lugo